Trais bezeichnet folgende Orte:

 Trais-Horloff, Stadtteil von Hungen im Landkreis Gießen, Hessen
 Trais (Münzenberg), Stadtteil von Münzenberg im Wetteraukreis, Hessen
 Trais (Königsbach-Stein), Ort der Gemeinde Königsbach-Stein im Enzkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Drais
 Treis